CCT8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 548 амінокислот, а молекулярна маса — 59 621.

Кодований геном білок за функцією належить до шаперонів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки